Die Miami Open 2018 wurden vom 20. März bis zum 1. April 2018 auf Key Biscayne bei Miami ausgetragen. Sie gehörten zur Kategorie Premier Mandatory, der zweitwichtigsten nach den Grand-Slam-Turnieren. Gleichzeitig fanden dort auch die Miami Open der Männer statt, ein Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Miami Open 2018 fand am 19. und 20. März 2018 statt. Ausgespielt wurden zwölf Plätze für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld qualifizieren:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)